Municipio de Dixon puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:
.
 Municipio de Dixon (condado de Monroe, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Monroe.
 Municipio de Dixon (condado de Hamlin, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Hamlin.
 Municipio de Dixon (condado de Gregory, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Gregory.
 Municipio de Dixon (condado de Lee, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Lee.
 Municipio de Dixon (condado de Sumner, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Sumner.
 Municipio de Dixon (condado de Preble, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Preble.